Café Größenwahn heißen oder hießen folgende Gaststätten:

 Café des Westens, ehemaliges Künstlerlokal in Berlin-Charlottenburg
 die Gaststätte von Hans-Peter Hoogen im Frankfurter Stadtteil Nordend

 Café Stefanie, ehemaliges Künstlerlokal in München
 Café Griensteidl, ehemaliges Künstlerlokal in Wien

Siehe auch:
 Größenwahn